Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2019 i 2020 jako 28. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

W 2020 rozgrywki opuścił Nomad Nur-Sułtan, przyjęty do rosyjskiej Wyższej Hokejowej Ligi. Do sezonu przyjęto drużynę HK Aktobe oraz uzbecki klub Humo Taszkent.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy trwał od września 2019 do lutego 2020.

 Tabela

Faza play-off 
Do fazy play-off awansuje osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap miał trwać od lutego do kwietnia 2020.

W trakcie rozgrywania pierwszego etapu fazy play-off z powodu trwającej pandemii COVID-19 w Kazachstanie sezon został przerwany oraz zakończony bez wyłonienia zwycięzcy.

Przypisy 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w Kazachstanie
2020 w Kazachstanie